

Лігоньє — місто, штат Індіана
 Лігоньє — місто, штат Пенсільванія
 Лігоньє Тауншип — селище в окрузі Вестморленд, штат Пенсильванія